Кинтен () — французская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1969) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Сан-Хосе Шаркс».
  (род. 1984) — французский футболист, полуфиналист Кубка французской лиги в составе клуба «Ванн» (2009).
  (род. 1967) — французский гандболист, чемпион мира (1995).

См. также 
 Кинтан — населённый пункт в Португалии.
 Квинтин (ум. ок. 287) — христианский святой, мученик.